Coalburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coalburg (Alabama)
 Coalburg (Ohio)
 Coalburg (West Virginia)